Cyanopatella är ett släkte av svampar. Cyanopatella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyanopatella